Перейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Перейруш (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія.
 Перейруш (Сан-Жуан-да-Пешкейра) — парафія.